Доваторовка (нем. Leipeningken, 1928–1946 Georgental, Zwion) — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. Входит в состав Каменского сельского поселения.

Население

История 
Во второй половине 1870-х годов в имении Цвион Георгом фон Симпсоном был основан конезавод, ставший впоследствии одним из крупнейших в Восточной Пруссии.

22 января 1945 года поселок Цвион был взят воинами 84-й (командир дивизии генерал-майор И. К. Щербина) и 18-й (командир дивизии генерал-майор Г. И. Карижский) гвардейских стрелковых дивизий.

В 1946 году Цвион был переименован в Доваторовку, в 1959 году в Доваторовке открылась школа..

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)